V tabeli so navedena nebesna telesa v Osončju v rastočem redu velikosti srednjega polmera telesa. V seznamu so vsi planeti, naravni sateliti (lune), nekatera telesa iz asteroidnega pasu in Sonce. Zaporedje v tem pregledu se malo razlikuje od Seznama teles v Osončju po masi. Zaporedna številka v seznamu po številki 18 ni zanesljiva, ker ni znanih dovolj podatkov za pravilno uvrstitev (glej opombe na koncu seznama). To še posebej velja za čezneptunska telesa. Njihov premer ni znan z dovolj veliko natačnostjo in jih je nemogoče z veliko zanesljivostjo uvrstiti pod pravilno zaporedno številko.

† Uporabljen je ekvatorialni polmer in predpostavka, da je telo okroglo
‡ Uporabljeni trije polmeri in predpostavka, da je telo sferoidno
 * Polmer je znan samo približno
Opomba: Zaporedna številka velikosti polmera je zanesljiva samo do številke 18.

Glej tudi 
 naravni satelit
 asteroid
 čezneptunsko telo

Zunanje povezave 
 Podatki o planetih
 Podatki o asteroidih
 Vsa telesa v Osončju, večja kot 320 km v premeru

Seznami teles Osončja